La Maison du cauchemar (), film américain réalisé par Alan Beattie, sorti en 1981 ;
 La Maison du cauchemar (), film italo-américain réalisé par Umberto Lenzi, sorti en 1988.